AA Internacional (Associação Atlética Internacional) ist der Name zweier brasilianischer Fußballvereine:

 AA Internacional (Bebedouro), Verein aus Bebedouro, Bundesstaat São Paulo
 AA Internacional (Limeira), Verein aus Limeira, Bundesstaat São Paulo